

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3
 Żochowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń 
 Żochowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Żochowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo

Zobacz też 
 Nowe Żochowo –  wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Żochowo Stare –  wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby